4. arméfördelningen eller IV. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

IV. arméfördelningen (1893–1927)
IV. arméfördelningen (1937–1942)
4. arméfördelningen (1941–2000)